Grandchamp, település Franciaországban, Ardennes megyében
Grandchamp, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Grandchamp, település Franciaországban, Sarthe megyében
Grandchamp, település Franciaországban, Yonne megyében
Grandchamp, település Franciaországban, Yvelines megyében
Grandchamp-le-Château, település Franciaországban, Calvados megyében
Grandchamps-des-Fontaines, település Franciaországban
Grand-Champ, település Franciaországban, Morbihan megyében